Roskies ist der Nachname folgender Personen:

David G. Roskies (* 1948), Professor für Jiddische Literatur und Kultur und Professor für Jüdische Literatur am Jewish Theological Seminary New York
Adina Roskies, Philosophin, Professorin am Dartmouth College in Hanover, USA
Ralph Roskies (* 1940), Physiker, Professor für Physik an der University of Pittsburgh